Szépirodalom
 A rejtelmes sziget (L’Île mystérieuse), Jules Verne regénye (1875)

Játékfilmek
 A rejtelmes sziget (Mysterious Island), 1929-es amerikai kalandfilm, rendező Lucien Hubbard, főszereplők Lionel Barrymore, Jacqueline Gadsdon
 A rejtelmes sziget (Tainsztvennij osztrov / Таинственный остров), 1941-es szovjet kalandfilm, rendező Eduárd Penclin, főszereplők Alekszej Krasznopolszkij, Pável Kijanszkij
 A rejtelmes sziget (Mysterious Island), 1951-es amerikai kalandfilm, rendező Spencer Gordon Bennet, főszereplők Richard Crane, Marshall Reed
 A rejtelmes sziget (Mysterious Island), 1961-es angol kalandfilm, rendező Cy Endfield, főszereplők Michael Craig, Joan Greenwood
 A rejtelmes sziget (La isla misteriosa), 1973-as spanyol-francia-olasz kalandfilm, rendező Juan Antonio Bardem, főszereplők Omar Sharif, Gérard Tichy
 Rejtelmes sziget (L’île mystérieuse), 1973-as spanyol-francia-olasz televíziós sorozat, rendező Juan Antonio Bardem, főszereplők Omar Sharif, Gérard Tichy
 A rejtelmes sziget (Mysterious Island), 2005-ös amerikai-német-thaiföldi tévéfilm, rendező Russell Mulcahy, főszereplők Kyle MacLachlan, Patrick Stewart
 Menekülés a rejtelmes szigetről (Jules Verne's Mysterious Island), 2012-es amerikai kalandfilm, rendező Mark Sheppard, főszereplők Gina Holden, Lochlyn Munro